Christoph Girtanner (1760-1800), écrivain, médecin, chimiste et physicien suisse ; 
 Maïti Girtanner (1922-2014), résistante française.